Olingo puszystoogonowy (Bassaricyon gabbii) – gatunek małego, nadrzewnego gatunku drapieżnego ssaka z rodziny szopowatych.

Wygląd 
Ma spłaszczoną głowę, krótkie, ostro zakończone uszy, miękką szarobrunatną sierść, białożółty brzuch oraz niechwytny, spłaszczony, pręgowany ogon. Może on osiągać 35-50 cm długości, a jego masa ciała dochodzi do 1,5 kg

Występowanie 
Żyje w deszczowych lasach tropikalnych środk. i pn. części Ameryki Południowej.

Tryb życia 
Prowadzi nadrzewny, nocny tryb życia. Jest wszystkożercą, ale odżywia się głównie owocami.

Przypisy 
 

Szopowate
Ssaki Ameryki Południowej
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1876 roku